Me Leva (canção) - do cantor Latino
 Me Leva (álbum) - do cantor Netinho

Veja também 
 Me Leve - canção de Djavan

Desambiguação